Versenkung steht für

 ein Manöver, ein Schiff zum Sinken zu bringen, vor allem in einem Seekrieg
 speziell eine Selbstversenkung
 Versenkung (Theater), eine Bühnenvorrichtung
 einen Zustand in der Meditation oder dem betrachtenden Gebet, siehe auch Kontemplation
 die Entsorgung von Abgasen und Abwässern im Untergrund, siehe Verpressung
 die Tätigkeit des Versenkens von Nägeln damit sie nicht aus der Oberfläche herausragen, siehe Versenker (Holzbearbeitung)

Siehe auch